Отстрел — многозначное понятие:
 Отстрел животных — санитарные мероприятия по уничтожению больных, опасных или нежелательных особей животных.
 Отстрел оружия — определение характеристик огнестрельного оружия по результатам стрельб из специально выбранных образцов.
 Отстрел — экстренное принудительное отделение чего-либо, производимое специальным (обычно пиротехническим) устройством.

См. также 
 «Отстрел невест» — четвёртая книга Андрея Белянина из цикла «Тайный сыск царя Гороха», написанная в жанре фэнтези-детектива.

Примечания